

Кленове — присілок, Юр'янський район, Кіровська область

Кленове — село, Вінницька область, Тульчинський район
 Кленове — село, Київська область, Білоцерківський район
 Кленове — село, Кіровоградська область, Голованівський район
 Кленове — село, Харківська область, Близнюківський район
 Кленове — село, Харківська область, Богодухівський район
 Кленове — село, Чернігівська область, Носівський район

Див. також 
 Клинове